Mouzay kan syfta på:
 Mouzay, Indre-et-Loire
 Mouzay, Meuse